Mit Akademie Tutzing werden zwei Tagungsstätten im oberbayerischen Tutzing bezeichnet: 
 die Evangelische Akademie Tutzing
 die Akademie für Politische Bildung